Niemcy:
 Hohenkirchen – dzielnica gminy Georgenthal w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha
 Hohenkirchen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg

Zobacz też:
 Höhenkirchen-Siegertsbrunn